John Mills peut désigner :
 John Mills (né en 1717), auteur ;
 John Easton Mills (1796-1847), maire de Montréal ;
 John Mills (1908-2005), acteur britannique ;
 John Atta Mills (1944-2012), homme politique ghanéen ;
  (né en 1960), joueur de rugby à XV néo-zélandais.